Alencar Terra é um compositor, instrumentista e acordeonista de música popular brasileira.

Discografia 
O canto da siriema/Discussão
Flor do matal/Sugestivo
Meu amigo garçom/Quadrilha
Trem oriental/O casamento do Genaro
Durand no choro/Vamos dançar
Só quem conhece a saudade/Queixas de um coração

Compositores do Rio de Janeiro (estado)